Sasson:
 Jean P. Sasson, uma escritora norte-americana
 Sezar Sasson, um professor e autor de livros didáticos brasileiro
 Steven Sasson, o inventor da câmera digital

Desambiguação